La Providence peut désigner :
 La Providence, quartier de Saint-Denis de La Réunion ;
 La Providence, un volume du manga Kenshin le vagabond ;
 La Providence, un édifice hospitalier situé à La Flèche, dans la Sarthe ;
La Providence, compagnie d'assurances française ;
 L'usine sidérurgique de La Providence Réhon, dernière usine sidérugique de Longwy ;
La Providence, une embarcation de fortune construite et utilisée par les rescapés français de l'Utile, naufragés à l'île Tromellin dans l'Océan indien, en 1761.